Името Стефаново носят четири български села:

 Стефаново (Област Габрово)
 Стефаново (Област Добрич)
 Стефаново (Област Ловеч)
 Стефаново (Област Перник)